Radio Utopía es una emisora de radio de carácter libre y cultural de la Comunidad de Madrid. Este proyecto de comunicación fue creado en 1991 por el Colectivo Juvenil Utopía en San Sebastián de los Reyes (Madrid) para apostar por un modelo de radiodifusión distinto, capaz de cubrir los espacios de creación e información que dejan vacíos los grandes grupos multimedia. Según se auto define, Radio Utopía no es una emisora de radio comercial, ni pública, en el sentido tradicional. Es una radio libre y cultural gestionada por una asociación sin ánimo de lucro, Radio Libre Norte, compuesta por un universo heterogéneo de personas a las que la pasión por la radio les une. Cada una, en calidad de socios y realizadores de cada programa de radio. En general se ha convertido en un campo de auto formación, experimentación y creación de nuevas fórmulas radiofónicas, luego exportadas a otros ámbitos de radiodifusión, Internet o experiencias asociativas.

Aspectos técnicos 
Radio Utopía emite con señal analógica en la Frecuencia Modulada de 107,3 Megahercios. Anteriormente lo hizo en el 102.4 99.2 y el 101.0, lugares desde los que se hubo de desplazar por la irrupción de emisoras comerciales "pirata". Por ondas es posible seguirla en la zona norte de la Comunidad de Madrid.
Desde 2003 emite mediante Streaming por Internet, accediéndose desde su web www.radioutopia.es.
En 2002 se acometió su primera digitalización y en la actualidad su producción se realiza en formato binario, disco compacto,  mp3, y en algunos de sus programas incluye el uso de tradicionales discos de vinilo y casetes.

Postulados teóricos 
Radio Utopía se ha caracaterizado por mantener una posición muy definida en torno al concepto de información, como valor colectivo, cuya propiedad no reside sino en el conjunto de la ciudadanía. Su actividad de comunicación está fundacionalmente basada en una serie de valores recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en particular, el ecologismo, el feminismo y el antimilitarismo. Igualmente se ha caracterizado por desplegar unas pautas teóricas trabajadas durante años sobre la definición de radio libre, en sí misma. Sus ejes son la no aceptación de publicidad comercial en sus emisiones, a diferencia de emisoras consideradas "pirata" en tanto que son negocios carentes de licencia; la consideración de las obras artístico-musicales como un patrimonio colectivo que, en el ámbito de una radio no comercial, no puede generar derechos de tipo económico; y el carácter igualitario y asambleario de su organización, donde los realizadores de programas son miembros activos de la asociación de manera solidaria.

Programación 
Los programas son realizados por ciudadanos, fundamentalmente de la Comunidad de Madrid, aficionados o profesionales de la comunicación. De manera significativa, la música constituye un eje fundamental de su programación, dando la oportunidad de grupos minoritarios o noveles para radiar sus temas y conocer su filosofía. Rock, heavy, blues, soul, hip-hop, electrónica, clásica, jazz, etc. con sonidos casi imposibles de escuchar el resto del panorama radiofónico español. Desde Radio Utopía también se emiten y han emitido espacios de contrainformación, tertulia, humor, infantiles, literatura, ciencia o tercera edad. Igualmente existe un informativo diario.
Cualquier persona puede remitir su proyecto de programa a la emisora, siempre que cumpla con unos parámentros de calidad e innovación, manejados por una Comisión de Programación.

Actividades paralelas 
Radio Utopía lleva desde 1992 organizando el llamado Festival Alternativo de Alcobendas. Una cita anual y gratuita por la que han pasado grupos tan heterogéneos como Dover, O'funk'illo, Savia o Skizoo. 
Desde 2006 realiza las Fiestas Radio Utopía, en distintos bares y salas de música de Madrid, con música en directo o pinchada por los realizadores de programas de la emisora. Entre las últimas actividades se encuentran los concursos de relatos radiofónicos, o la maratón de radio, con la emisión concentrada durante un domingo de todos los espacios de la estación. Además se han empezado a realizar cursos de formación.

Enlaces externos 
Web de Radio Utopía

Utopía
Utopía
Utopía